Рино Лавеццини (; 20 февраля 1952, Фиденца, Италия) — итальянский футбольный тренер.

Карьера 
Тренером Лавеццини стал в раннем возрасте. Долгое время он работал с любительскими и юношескими командами. Постепенно ему удалось пробиться в профессиональные лиги. В 2002—2003 гг. в паре с Винченцо Торренте Лавеццини возглавлял «Дженоа». После своего ухода с должности тренер занимался с молодёжной командой клуба.

В 2004 году итальянец попробовал свои силы за рубежом. Он был назначен главным тренером литовского коллектива А лиги «Судува». Его он покинул в мае 2005 года. Позднее наставник работал с румынским «Петролулом».

Вернувшись домой Лавеццини, в основном, занимался с молодёжными командами. С апреля 2017 года он входит в тренерский штаб клуба «Алессандрия». Туда его пригласил известный итальянский специалист Джузеппе Пиллон.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Transfermarkt

Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Монтеварки»
Тренеры ФК «Каррарезе»
Тренеры ФК «Понтедера»
Тренеры ФК «Джорджоне»
Тренеры ФК «Катандзаро»
Тренеры ФК «Массезе»
Тренеры ФК «Мантова»
Тренеры ФК «Виареджо»
Тренеры ФК «Дженоа»
Тренеры ФК «Судува»
Тренеры ФК «Петролул»